Mauthaus ist der Ortsname von

 Mauthaus (Langenaltheim), Ortsteil der Gemeinde Langenaltheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Mauthaus (Nordhalben), Ortsteil des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Mauthausen